Николас Кортлевер (; 14 июня 1915, Амстердам — 5 апреля 1995) — нидерландский шахматист, международный мастер (1950).

Серебряный призёр чемпионатов Нидерландов 1938, 1954 и 1958 гг. В чемпионате 1942 г. разделил 1—3 места с А. ван ден Хуком и А. де Гроотом, но уступил в дополнительном матч-турнире.

В составе сборной Нидерландов участник неофициальной (1936 г.) и четырех официальных шахматных олимпиад (1939, 1950, 1952 и 1954 гг.). На 9-й Олимпиаде в Дубровнике (1950 г.) показал второй результат на 4-й доске (8½ из 11). Также в составе национальной сборной участвовал в Кубке Клары Бенедикт 1959 г. и ряде международных матчей.

Победитель турнира в Бевервейке (1939 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Николаса Кортлевера на сайте 365chess.com
 Личная карточка Николаса Кортлевера на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Нидерландов
Участники шахматных олимпиад